Сайфиддинов — тюркоязычная фамилия

 Сайфиддинов, Далер (род. 1984) — таджикский спортсмен (таэквондо).
 Сайфиддинов, Дилшод (род. 1984) — таджикский спортсмен (таэквондо).
 Сайфиддинов, Шарофиддин Сангинович (род. 1929) — таджикский советский композитор, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР.